

Парлін — село в гміні Домброва Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Парлін — село в гміні Прущ Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Парлін — село в гміні Лютоцин Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Парлін — село в гміні Червінськ-над-Віслою Плонського повіту Мазовецького воєводства